Exile est un mot anglais signifiant exilé, expatrié.

Œuvres 

Cinéma et télévision
 Exile, le titre original du film américain L'Exilée, réalisé par Maurice Tourneur en 1917 ;
 The Exiles, un film américain réalisé par Kent MacKenzie en 1961.
 Exile, un téléfilm américain réalisé par David Greenwalt en 1990 ;
 Exile, un film australien réalisé par Paul Cox en 1994 ;
 24 : Exile, le titre provisoire du téléfilm américain 24 Heures chrono : Redemption ;
 Exile, une série télévisée britannique diffusée en 2011 sur la BBC ;

Jeu vidéo
 Exile, un jeu d'action-aventure de Jeremy Smith et Peter Irvin apparu en 1988 ;
 Exile (ou XZR II), un jeu de rôle de Telenet Japan apparu en 1988 ;
 Exile: Escape From the Pit / Avernum, le premier jeu de la série de jeu de rôle Avernum ;
 Exile II: Crystal Souls / Avernum 2, le deuxième jeu de la série de jeu de rôle Avernum ;
 Exile III: Ruined World / Avernum 3, le troisième jeu de la série de jeu de rôle Avernum ;
 Myst III: Exile, le troisième volet des jeux de la série Myst ;

Musique
 Exile, le  album studio du black metal groupe Anorexia Nervosa ;
 Exile, une chanson de Taylor Swift, commercialisée en 2020.

Autres 
 , un groupe de country rock
 Exile, de son vrai nom Aleksander Manfredi, disc jockey et producteur de hip-hop américain
 Tim Exile, le nom de scène de Tim Shaw, un producteur et interprète de musique électronique
 EXILE, un boys band japonais

Voir aussi 
 
 
 Exile on Main St.
 Exile on Coldharbour Lane